|-
| 22701 Cyannaskye ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22702 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22703 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22704 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22705 Erinedwards ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22706 Ganguly ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22707 Jackgrundy ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22708 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22709 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22710 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22711 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22712 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22713 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22714 - ||  || 18 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 22715 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22716 - ||  || 16 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 22717 - ||  || 21 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 22718 - ||  || 16 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22719 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22720 - ||  || 24 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 22721 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22722 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22723 Edlopez ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22724 Byatt ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22725 Drabble ||  || 19 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22726 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22727 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22728 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22729 Anthennig ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22730 Jacobhurwitz ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22731 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22732 Jakpor ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22733 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22734 Theojones ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22735 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22736 Kamitaki ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22737 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22738 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22739 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22740 Rayleigh ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22741 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22742 - ||  || 15 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 22743 ||  || 13 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 22744 Esterantonucci ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22745 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22746 - ||  || 22 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 22747 - ||  || 22 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 22748 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 22749 - ||  || 27 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 22750 - ||  || 29 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 22751 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22752 - ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || , 
|-
| 22753 - || 1998 WT || 16 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22754 - ||  || 26 noiembrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 22755 - ||  || 28 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 22756 Manpreetkaur ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22757 Klimcak ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22758 Lemp ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22759 - ||  || 11 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22760 - ||  || 12 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22761 - ||  || 16 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 22762 - ||  || 27 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 22763 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22764 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22765 - ||  || 12 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22766 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22767 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 22768 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22769 Aurelianora ||  || 19 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 22770 - ||  || 24 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 22771 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22772 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22773 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22774 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22775 Jasonelloyd ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22776 Matossian ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22777 McAliley ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22778 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22779 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22780 McAlpine ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22781 - ||  || 10 aprilie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22782 Kushalnaik ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22783 Teng ||  || 11 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22784 Theresaoei ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22785 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22786 Willipete ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22787 - ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22788 von Steuben ||  || 15 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22789 - ||  || 18 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22790 - ||  || 20 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22791 Twarog ||  || 14 iunie 1999 || Farpoint || 
|-
| 22792 - || 1999 NU || 7 iulie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22793 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22794 Lindsayleona ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22795 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22796 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22797 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22798 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22799 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22800 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-